Hana Mandlíková ha battuto in finale Sabina Simmonds 6-1, 5-7, 6-3.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Barcelona Ladies Open 1978